

Aziende 
 Acquedotto Nicolay – storica azienda legata alla città di Genova

Persone 
 Christian Nicolay – atleta tedesco
 Jean Nicolay – calciatore belga, portiere
 John George Nicolay – scrittore e funzionario statunitense